Mistrovství Evropy ve sportovní střelbě 2017 bylo rozděleno na dvě části. Malorážkové se konalo v ázerbájdžánském Baku a vzduchovkové ve slovinském Mariboru.

Medailové pořadí zemí

Reference 

Mistrovství Evropy ve sportovní střelbě
Sportovní střelba v roce 2017
Sportovní události v Ázerbájdžánu
Sportovní události ve Slovinsku
Sportovní události v Baku
Sport v Mariboru
Sport v Ázerbájdžánu v roce 2017
Sport ve Slovinsku v roce 2017
Sport v Evropě v roce 2017